N46 peut faire référence à :
 HMS Orpheus (N46), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde ;
 stérilité, chez l'homme (azoospermie, oligospermie), d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres